Ivan Jurišić – ex calciatore serbo
 Nik Jurišić – rugbista a 15 croato
 Nikola Jurišić – nobile, militare e diplomatico croato